Huhtluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huhtluoto (del av en ö), Egentliga Finland, Åbo, 
 Huhtluoto (ö), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar